Појам Ворик може да се односи на:
 Ворик (Енглеска)
 Ворик (Квебек), је град у Канади у покрајини Квебек
 Хаким Ворик, је амерички кошаркаш.